Алекса́ндр Кра́вченко:
 Кравченко, Александр Александрович (род. 1973) — российский лыжник, участник Олимпийских игр.
 Кравченко, Александр Витальевич (род. 1971) — профессиональный игрок в покер.
 Кравченко, Александр Диомидович (1881—1923) — российский революционер, командующий партизанской армией в Сибири в годы Гражданской войны против Белой армии, автор мемуаров.
 
 Кравченко, Александр Николаевич (род. 1958) — генерал-полковник полиции, заместитель Министра внутренних дел РФ.